Baureihe 33 bezeichnet

 Schlepptender-Personenzuglokomotiven der Achsfolge 2'D der Deutschen Reichsbahn
 Baureihe 33.0: BBÖ 570
 Baureihe 33.1: BBÖ 113
 Baureihe 33.2: PKP-Baureihe Os24
 ursprünglich Schlepptender-Personenzuglokomotiven der Achsfolge B der Deutschen Reichsbahn
 Baureihe 33.70: Oldenburgische P 3.2 (Umzeichnung nicht mehr erfolgt)